Anton Markoš – czeski biolog teoretyczny (ur. 1949)
 Ján Markoš – słowacki szachista (ur. 1985)